Гюстров:

 Гюстров — город в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Гюстров — бывший район в Германии.